

Carriera 
Dopo aver fatto la gavetta da allenatore e aver iniziato in patria da primo allenatore, nel 2013 prende le redini del Santos Laguna, che porta a vincere Coppa (Apertura 2014), campionato (Clausura 2015) e Supercoppa (2015). In seguito a questi successi è chiamato alla guida dei qatarioti dell'Al-Gharafa. Dopo due anni senza vittorie, l'11 marzo 2017 è chiamato sulla panchina degli scozzesi del , firmando un triennale e diventando il diciassettesimo allenatore nella storia del club. Esordisce con una netta vittoria contro l' (4-0).

Il 17 maggio, Caixinha perde contro l' in casa: non accadeva da 26 anni. A fine anno la società termina il campionato al terzo posto, 39 punti dietro ai rivali del .

Nella stagione 2017-2018, Caixinha guida i Rangers alla loro prima avventura europea dal 2012: in Europa League, gli scozzesi si fanno eliminare dal  (1-2), squadra lussemburghese che non aveva mai vinto in Europa, segnando un solo gol nelle competizioni UEFA per club prima del confronto con i Rangers.

Il 26 ottobre successivo, dopo aver pareggiato con il  ultimo in classifica (1-1), Caixinha è esonerato dai Rangers dopo 229 giorni d'incarico, divenendo il manager che ha guidato i Gers per meno tempo nella loro storia. Il suo operato è considerato fallimentare.
Il 25 Marzo 2022 diventa il nuovo allenatore del

Palmarès

Allenatore

Competizioni nazionali

Santos Laguna: Apertura 2014
Cruz Azul: Apertura 2018

Santos Laguna: Clausura 2015

Santos Laguna: 2015

Cruz Azul: 2019

Competizioni internazionali

Cruz Azul: 2019

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni